Laetitia (mythologie), de Romeinse godin van de vreugde
Laetitia (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
Laetitia (auto), een Frans automerk
Laetitia (studentenclub), een Gentse studentenclub
Laetitia (voornaam), een meisjesnaam